

Села:
 Ракова — Вінницька область, Томашпільський район
 Ракова — Львівська область, Самбірський район

Село:
 Ракова — Підкарпатське воєводство, Сяноцький повіт, ґміна Тирява Волоська

Комуна:
 Ракова — жудець Бакеу
Села:
 Ракова — жудець Бакеу
 Ракова — жудець Васлуй
 Ракова — жудець Мехедінць
 Ракова — жудець Сату-Маре
 Ракова — жудець Сучава

Ракова — річка; права притока Кисуци.